David Giles ist der Name folgender Personen:

* David Giles (Regisseur) (1926–2010), britischer Regisseur 
 David Giles (Fußballspieler) (* 1954/1956), walisischer Fußballspieler 
 David Giles (Segler) (* 1964), australischer Segler